Arcizac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arcizac-ez-Angles, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Arcizac-Adour, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,